Die Mestaruussarja 1964 war die 34. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 26. April bis 11. Oktober ausgespielt. Meister wurde Aufsteiger HJK Helsinki.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Arto Tolsa von Kotkan Työväen Palloilijat wurde mit 26 Toren Torschützenkönig 1964.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokals gewann Vorjahresfinalist Lahden Reipas mit 1:0 gegen LaPa Lappeenranta.

Internationales Abschneiden 
 Meister HJK Helsinki (Landesmeisterpokal)
 Vorrunde: 2:3 und 0:6 gegen  Manchester United

 Pokalsieger Lahden Reipas (Pokalsiegerpokal)
 Vorrunde: 2:10 und 0:6 gegen  Honvéd Budapest

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1964
1964